Jakunino () ist der Name russischer Orte:

 Jakunino (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Jakunino (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Jakunino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Jakunino (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Jakunino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Jakunino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Jakunino (Perm), Dorf in der Region Perm
 Jakunino (Belosersk), Dorf im Rajon Belosersk, Oblast Wologda
 Jakunino (Lipin Bor), Dorf im Rajon Lipin Bor, Oblast Wologda
 Jakunino (Werchowaschje), Dorf im Rajon Werchowaschje, Oblast Wologda
 Jakunino (Wologda), Dorf im Rajon Wologda, Oblast Wologda